Осмія (Osmia) — рід перетинчастокрилих комах родини мегахілид (Megachilidae). Включає понад 350 видів.

Поширення 
Представники роду поширені в Північній півкулі.

Опис 
Одиночні бджоли середньої величини. Покриви часто з металевим блиском, рясно опушені. У самців довгі вусики. У самиць збірний апарат на нижній поверхні черевця. Гніздяться в тріщинах стін і каменів, в тростині та інших порожнинах.

Види

Посилання 
 Osmia Identification Guide (female)
 Osmia Identification Guide (male)
  List of Species
 Worldwide Species Map
 Palaearctic Osmiine Bees

Мегахілиди
Роди перетинчастокрилих